Estampa (literatura), descripció d'escenes vives
 Estampa (revista), publicació gràfica espanyola (1928-1938)
 Estampa (art), superfície on la imatge queda impresa 
 Estampa (forja), eina utilitzada per la forja
 Estampa o impremta